

Localidades

River Falls (Alabama)
River Falls (Wisconsin)
Ou ainda:
Black River Falls
Thief River Falls

Desambiguações de topônimos